

Patronyme 

 Gilbert Prouteau (1917-2012), artiste écrivain et cinéaste.
 Jean-Pierre Prouteau (1930-1998), homme politique français.
 Christian Prouteau (1944-), colonel de gendarmerie.
 Marie-Hélène Prouteau (1950-), écrivaine et poète
 Jeanne Guerrier, née Prouteau, victime à 31 ans du Nazisme le .

Homonymie de patronyme